Skrót PLM ma następujące znaczenia:
 Product Lifecycle Management (ang.) – zarządzanie cyklem życia produktu
 PL/M – komputerowy język programowania
 PLM – Państwowe Liceum Muzyczne
 PLM – Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 PLM – Polska Liga Mahjonga